

Alburquerque, une commune d’Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure ;

Alburquerque, une municipalité des Philippines (province de Bohol).